

Особи 

Ібарра () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Ассенсьйон Есківель Ібарра — 15-й президент Коста-Рики
 Ісідоро Ібарра — аргентинський хокеїст на траві
 Луїс Ібарра — чилійський футбольний тренер
 Освальдо Ібарра — еквадорський футболіст
 Педро Ібарра — аргентинський хокеїст на траві
 Ренато Ібарра — еквадорський футболіст
 Ромаріо Ібарра — еквадорський футболіст
 Уго Ібарра — аргентинський футболіст
 Хосе Марія Веласко Ібарра — президент Еквадору
 Хуан Карлос Родрігес Ібарра — іспанський політик

Топоніми 

 Ібарра — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Гіпускоа
 Ібарра — місто на півночі Еквадору

Іспанські прізвища